Шкинь:
 Шкинь — село в Коломенском районе Московской области
 Шкинь — железнодорожная платформа Большого кольца МЖД в Коломенском районе Московской области